Рубен Карлос Гамарра Касерес (, 17 февраля 1948 — 16 декабря 2005) — парагвайский шахматист, мастер ФИДЕ.

Четырехкратный чемпион Парагвая (1971, 1975, 1979, 1993 гг.).

В составе сборной Парагвая участник семи  шахматных олимпиад (1976—1988 гг.), панамериканских командных чемпионатов 1987 и 1991 гг.

В 1972, 1975, 1985, 1989 и 2003 гг. представлял Парагвай в зональных турнирах.

В 2010 г. в Асунсьоне был проведен мемориал Гамарры.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. К. Гамарры в базе Chessgames
 Личная карточка Р. К. Гамарры на сайте 365Chess

Шахматисты Парагвая
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам